Liutgard van Saksen (845-885), een dochter van Liudolf van Saksen
Liutgard van Saksen (931-953), de dochter van Otto I de Grote